Sterntaler steht für:
 Sterntaler, Talermünze der Landgrafschaft Hessen-Kassel, Ausgangspunkt der Märchenentstehung, siehe Blutdollar
 Die Sterntaler, ein Märchen der Brüder Grimm
 Die Sterntaler (2011), die Verfilmung des Märchens
 Sterntaler, Sortenname eines bienenfreundlichen Korbblütlers der Gattung der Mädchenaugen
 Die Sterntaler (Bergengruen), Novelle von Werner Bergengruen, 1953 
 Sterntaler (Drama) von Franz Xaver Kroetz, 1977